Rheinfelden steht für:

 Rheinfelden (Baden), eine Stadt im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg (Deutschland)
 Rheinfelden AG, eine Stadt im Kanton Aargau (Schweiz)
 den Namen eines Bezirks im Schweizer Kanton Aargau, siehe Bezirk Rheinfelden
 ehemaliges Territorium in Vorderösterreich, siehe Kameralherrschaft Rheinfelden
 Kapuzinerkloster Rheinfelden, 1804 aufgehobenes Kloster des Kapuzinerordens in der Stadt Rheinfelden AG
 Altes Wasserkraftwerk Rheinfelden, historisches Laufwasserkraftwerk (rückgebaut)
 Neues Wasserkraftwerk Rheinfelden, Laufwasserkraftwerk am Hochrhein
 Bahnhof Rheinfelden, Bahnhof in Rheinfelden AG
 Bahnhof Rheinfelden (Baden), Bahnhof in Rheinfelden (Baden)

Rheinfelden ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Agnes von Rheinfelden († 1111), Tochter des Königs Rudolf von Rheinfelden, Klosterstifterin
 Berthold von Rheinfelden († 1090), Herzog von Schwaben
 Franz Konrad Joseph Truchsess von Rheinfelden (1737–1826), deutscher Adeliger
 Heinrich von Rheinfelden, Schweizer Dominikaner
 Johannes von Rheinfelden (* um 1340; † unbekannt), Dominikaner und moralisierender Schriftsteller
 Rudolf von Rheinfelden (auch Rudolf von Schwaben) (* um 1025; † 1080), Gegenkönig Heinrichs IV. im Heiligen Römischen Reich
 Sophie von Rheinfelden, 1771 bis 1790 letzte Fürstäbtissin der Abtei Andlau 

Siehe auch:
 Rheinsfelden
 Reinfeld